Кокбастау () — село в Коксуском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Кабылиса. Код КАТО — 194845200.

Население 
В 1999 году население села составляло 800 человек (401 мужчина и 399 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 348 человек (175 мужчин и 173 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Коксуского района